NGC 4587 (другие обозначения — UGC 7805, MCG 1-32-123, ZWG 42.188, VCC 1763, PGC 42253) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4587
Дева (созвездие)